Dragoș V'o dă este al doilea album solo al lui Dragonu'. Acesta a fost lansat pe data de 28 octombrie 2012, și are colaborări cu mai mulți DJ și raperi, precum Stres, Flou Rege, Cedry2k, Chimie, DJ Grigo și DJ Al*bu, dar și cu un artist congolez de reggae, Johnny King. Albumul are 7 cântece, fiind înregistrat la Unic Studio din București.

Tracklist
Muzica Naște Monștrii
B.Î.R.L.A.D.
N-o să mai fiu niciodată un drogat
Cei care înalță flamuri (feat. DJ Grigo)
Scrisoare pentru domnu' președinte (feat. Stres & Flou Rege)
Povești de familie (feat. Cedry2k & Johnny King)
Speciial (feat. Specii & DJ Al*bu)

Alte detalii
Înregistrat la Unic Studio (București)
Mix/master: Subsemnatu'
Aranjament: Lu-K Beats
Inginer de sunet: Lu-K Beats
Desene și Artwork: Andrei Zdrenghea

Albume hip hop românești
Albume din 2012
Albume de Dragonu'